Уи́льям Бе́веридж Ли́ддел (; 10 января 1922, Таунхилл — 3 июля 2001, Ливерпуль), более известный как Би́лли Ли́дделл () — шотландский футболист, левый крайний нападающий английского клуба «Ливерпуль» и сборной Шотландии. Лучший бомбардир «Ливерпуля» 1950-х годов.

Ранние годы 
Билли родился в деревне Таунхилл, возле города Данфермлин. Лидделл был старшим из шести детей шахтера Джеймс и жена Монтгомери. В детстве, Лидделл, со своей семьей, жил в строгости и бедности. Им часто приходится питаться хлебом, капустой и соленой кашей. Тем не менее, родители решили, что их сын не станет шахтером и стали помогать ему строить будущую карьеру. Первоначально, он не считал футбол в качестве жизнеспособной профессии, и, в конечном счете, выбрал бухгалтерию, имея также предпочтения к государственной службе и службе церкви. Его интерес к футболу стал расти в юношеском возрасте, и, несмотря, на финансовые трудности он убедил родителей купить ему пару футбольный бутс, в качестве рождественского подарка в семь лет. Заниматься в секции, Билли начал в 8 лет, когда присоединился к своей школьной команде, где средний возраст детей был десять.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Информация на billyliddell.com

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль»
Гостевые игроки военного времени ФК «Челси»
Члены Зала славы шотландского футбола